Robbinsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Robbinsville (New Jersey)
 Robbinsville (North Carolina)